Вулиця Об'їзна (Тернопіль)

Див. також